Les députés de la douzième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 1990 pour la période 1990-1994.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 1990
 Cabinet Kohl IV

12